La Mañana puede referirse a:
Periódicos
 La Mañana (1917-1990; 2019-), periódico uruguayo editado en Montevideo y que resurge en 2019 como semanario, en versión impresa y plataforma web.
 La Mañana, periódico del estado Falcón, Venezuela.
 La Mañana, periódico local de Provincia de Lérida, España.
 La Mañana, antiguo periódico español editado en la provincia de Jaén.
 La Mañana, periódico local de Provincia de Neuquén, Argentina.
 La Mañana, antiguo periódico de la ciudad de Talca, Chile.
 La Mañana, periódico de la ciudad de Formosa, Argentina.
 La Mañana (1911-1919), antiguo periódico  de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 La Mañana, periódico madrileño fundado en 1909 por Luis Silvela y Casado.
 La Mañana, periódico marroquí publicado en Casablanca.
 La Mañana (1876-1881), antiguo periódico español, editado en la provincia de León.

Radiofonía
 La Mañana, programa de radio de la emisora española COPE.
Televisión
 La mañana de La 1, programa de Televisión Española.
 La mañana, programa de televisión chileno. 
Otros
 La mañana, primer movimiento del Peer Gynt N° 1, Opus 46, de Edvard Grieg.